Cherrywood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherrywood (New Jersey)
 Cherrywood (Tennessee)
 Cherrywood Village (Kentucky)

in Irland:
 Cherrywood (Dublin), Vorort von Dublin